En Pologne, Markowizna peut faire référence à :

 Markowizna, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Markowizna, un village de la voïvodie de Łódź
 Markowizna, un village de la voïvodie de Silésie